Михаил Копьев:
 Копьев, Михаил Данилович (?—?) — русский переводчик, брат Алексея Даниловича Копьева.
 Копьев, Михаил Васильевич (1947—2017) — российский живописец, график, художник театра.